Munck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Munck (* 1943), deutscher Handballweltmeister
 Bror Munck (1857–1935), schwedischer Generalleutnant
 Charlotte Munck (* 1969), dänische Schauspielerin
 Ebbe Munck (1905–1974), dänischer Journalist, Widerstandskämpfer und Botschafter
 Eckehard Munck (1934–2016), deutscher Dokumentarfilmer, Drehbuchautor, Filmproduzent sowie Film- und Fernsehregisseur
 Ernest de Munck (1840–1915), belgischer Cellist und Komponist
 Ethan Munck (* 2003), US-amerikanischer Filmschauspieler
 François de Munck (1815–1854), belgischer Cellist und Komponist
 Frans de Munck (1922–2010), niederländischer Fußballtorhüter
 Hedwig Munck (* 1955), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Otto Munck (1849–1905), Polizeihauptmann Lübecks
 Katja Munck (* 1979), deutsche Basketballnationalspielerin
 Noah Munck (* 1996), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Munk